Schmittlein ist der Familienname folgender Personen:

 Raymond Schmittlein (1904–1974), französischer General und Politiker
 Anton Schmittlein, Architekt und Gründer der Firma Anton Schmittlein AG mit Hauptsitz in Berlin-Kreuzberg
 David C. Schmittlein, Hochschulprofessor an der Universität von Pennsylvanien

Siehe auch:
 Schmidtlein